Banz peut faire référence à :
 Kloster Banz, un monastère bénédictin de Bavière (Allemagne)
 Banz, dans la province de Western Highlands en Papouasie-Nouvelle-Guinée